Вассиньи:

 Вассиньи — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.
 Вассиньи — кантон во Франции, находится в регионе Пикардия.